Ranking FIFA w futsalu – zestawienie drużyn, reprezentacji narodowych w futsalu zrzeszonych w FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej). Celem rankingu jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie układu sił panujących w światowym futsalu. W obecnie obowiązującym systemie punktowane są wszystkie oficjalne mecze pierwszych reprezentacji narodowych, krajów członkowskich FIFA. Obecnie w rankingu zestawionych jest 158 drużyn z całego świata (w tym 50 jako nieaktywne od ponad 24 miesięcy lub te, które rozegrały w sumie mniej niż 10 meczów).

Przypisy 

Futsal